Tribunal de Contas da União — do Brasil
Tribunal de Contas (Portugal)
Tribunal de Contas Europeu — organismo da União Europeia

Ver também 
Tribunais de contas do Brasil
Ministério Público Especial — organismo brasileiro também designado "Ministério Público de Contas"